Гайовий Антон Іванович — український радянський політичний діяч
 Гайовий Володимир Максимович — народний депутат України 1-го скликання
 Гайовий Григорій Титович — поет
 Гайовий — український військовий діяч часів Радянсько-української війни.

Українські прізвища